Колосюк Василь Олександрович (10 жовтня 1942 — †16 грудня 2003 ) — заслужений будівельник України
 Колосюк Володимир Петрович (1932) - український науковець, гірничий інженер-електромеханік, доктор технічних наук, професор 

Українські прізвища
Прізвища на -юк